Регей Іван Іванович ( 1958) — український та радянський науковець.
 Регей Роман Богданович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За заслуги».

Прізвища